Базалт може да се отнася за:
 Базалт – вид скала
 П-500 „Базалт“ – съветска противокорабна ракета
Градове в САЩ:
 Базалт (Айдахо)
 Базалт (Колорадо)